Sesum oder Šešum ist der Familienname folgender Personen: 
 Nataša Šešum, serbische Mathematikerin
 Žarko Šešum (* 1986), serbischer Handballer